Кратер Нгоронгоро
 Природоохоронна територія Нгоронгоро